Водолей может означать:

 Водолей () — большое, но тусклое зодиакальное созвездие между Козерогом и Рыбами.
 Водолей — одиннадцатый знак зодиака, обычно изображается в виде человека с кувшином, льющего воду.
 Водолей — древний сосуд для воды, настольный рукомойник. Также известен как акваманил.
 Водолей () — село в Болгарии в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново.
 Водолей — село, Сосновоборский район, Пензенская область, Россия
 Водолей — тип судна.
 Водолей — памятная монета Банка России.
 «Водолей» (, также известен под названием «Страх сцены») — фильм ужасов, Италия, 1987 год.
 «Водолей» () — драма, Бразилия, 2016 год.
 «Водолей» — российское книжное издательство, основано в 1991 году.
 «Водолей» — сериал американского производства, выходящий в 2015 году.
 Водолей — карликовая неправильная галактика в созвездии Водолея.

См. также 
 Aquarius

Примечания